Leimbach ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Leimbach (bei Adenau), Gemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Leimbach (bei Neuerburg), Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Leimbach (Wartburgkreis), Gemeinde im Wartburgkreis, Thüringen
 Leimbach (Markdorf), Ortsteil der Stadt Markdorf im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Leimbach (Altmorschen), wüst gefallenes Dorf im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Leimbach (Eiterfeld), Ortsteil der Gemeinde Eiterfeld im Kreis Fulda, Hessen
 Leimbach (Heringen), Ortsteil der Stadt Heringen (Werra) im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Leimbach (Willingshausen), Ortsteil der Gemeinde Willingshausen im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Leimbach (Mansfeld), Ortsteil der Stadt Mansfeld im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Leimbach (Querfurt), Ortsteil der Stadt Querfurt im Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Leimbach (Nordhausen), Ortsteil der Kreisstadt Nordhausen in Thüringen

in der Schweiz:
 Leimbach AG, Gemeinde im Kanton Aargau
 Leimbach (Stadt Zürich), Quartier der Stadt Zürich
 Leimbach TG, Ortschaft in der Gemeinde Bürglen im Kanton Thurgau

in Frankreich:
 Leimbach (Haut-Rhin), Kommune im Département Haut-Rhin, Elsass

Leimbach ist der Name folgender Fließgewässer:
 Leimbach (Aiterach) – siehe unten Oberer Leimbach
 Leimbach (Barmer Mühlengraben) – siehe unten Leimbach (Wupper)
 Leimbach (Bere), rechter Zufluss der Bere bei Niedersachswerfen (Harztor), Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Leimbach (Bernrieder Bach), Zufluss des linken Mühlkanals neben dem Bernrieder Bach (zur Schwarzach) bei Willersbach, Gemeinde Bernried, Landkreis Dachau, Bayern
 Leimbach (Brettach), rechter Zufluss der Brettach nach Hengstfeld (Wallhausen), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Leimbach (Dhünn), rechter Zufluss der Dhünn in Schlebusch im kreisfreien Leverkusen, Nordrhein-Westfalen
 Leimbach (Enz), rechter Zufluss der Enz zwischen Zweifelscheid und Neuerburg, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Leimbach (Etsch), italienisch Torrente Leno, linker Zufluss der Etsch bei Rovereto, Provinz Trient, Italien
 Leimbach, linker Hauptstrang-Oberlauf des Froschbächleins, des linken Hauptstrang-Oberlaufs des Hagenbachs bis Hagenau (Buch am Wald), Landkreis Ansbach, Bayern
 Leimbach (Heiligenzeller Bach), linker Zufluss des Heiligenzeller Bachs (zum Schutter-Zufluss Friesenheimer Dorfbach) in Friesenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Leimbach (Halbammer), linker Zufluss der Halbammer am Breitenfils bei Peustelsau, Gemeinde Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Leimbach (Ihrenbach), linker Zufluss des Ihrenbachs nahe Ihrenbrück (Mützenich), Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Leimbach (Kinzig), linker Zufluss der Kinzig unterhalb Loßburgs, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Leimbach (Kleine Wiese), linker Zufluss der Kleinen Wiese (zur Wiese) zwischen Bürchau und Langensee (Gemeinde Kleines Wiesental), Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Leimbach (Möhlin), linker Zufluss der Möhlin in Bollschweil, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Leimbach (Netphe), rechter Zufluss der Netphe bei Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Leimbach (Nette), rechter Zufluss der Nette nahe Hohenleimbach, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Leimbach (Orb), linker Zufluss der Orb in Bad Orb, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Leimbach (Rhein) – zwei Zuflüsse des Rheins; flussabwärts:
 Leimbach (Rhein), rechter Zufluss nahe Brühl, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Leimbach (Rhein, Henschhausen), rechter Zufluss nahe Henschhausen (Bacharach), Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Leimbach (Schwalm), linker Zufluss der Schwalm bei Loshausen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Leimbach (Sieg), linker Zufluss der Sieg in Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Leimbach (Sinn), rechter Zufluss der Sinn in Bad Brückenau, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Leimbach (Truppach), linker Zufluss der Truppach bei Mengersdorf, Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Leimbach (Wehre), rechter Zufluss der Wehre bei Reichensachsen (Wehretal), Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Leimbach (Wupper), rechter Zufluss des Barmer Mühlengrabens (zur Wupper) in Barmen im kreisfreien Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Oberer Leimbach, linker Teilungsarm der Aiterach von der Ölmühle von Aiterhofen, Landkreis Straubing-Bogen, bis in Ittling, kreisfreie Stadt Straubing, beide in Bayern

Leimbach ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Leimbach (* 1959), deutscher Manager
 August Leimbach (1882–1965), deutsch-amerikanischer Skulpteur
 Carl Leimbach, siehe Karl Leimbach
 Björn Thorsten Leimbach, deutscher Therapeut und Autor
 Fritz Leimbach (1918–†), deutscher Betriebsleiter und Politiker (LDPD). 

 Marti Leimbach (* 1963), US-amerikanische Schriftstellerin, deren Roman Wen die Götter lieben unter dem Titel Entscheidung aus Liebe verfilmt wurde
 Martin Leimbach (* 1957), deutscher TV-Moderator, Werbe- und Hörbuch-Sprecher sowie Werbefilm-Produzent
 Robert Leimbach (1876–1914), deutscher Chemiker
 Thomas Leimbach (* 1960), ehemaliger deutscher Verwaltungsbeamter; Politiker (CDU)

Sonstiges:
 Leimbach & Co., ehemaliges Steinbruchunternehmen in der Schweiz und in Deutschland

Siehe auch:
 Laimbach
 Lainbach
 Leimbachstadion in Siegen
 Leimental
 Leimentalbach
 Leimgraben
 Leinbach